Ambrosio puede referirse a:

Antropónimo
Ambrosio (nombre), masculino, de origen griego.

Topónimos

Ambrose, localidad estadounidense.
Cuevas de Ambrosio, localidad española.
Isla de San Ambrosio, isla chilena, una de las Desventuradas.
Estancia San Ambrosio, antigua estancia argentina.